Moneymaker peut faire référence à :

Patronymes 
 Chris Moneymaker, joueur professionnel américain de poker.
 Heidi Moneymaker, une gymnaste, une cascadeuse et une actrice de la télévision et du cinéma américain.
 , une chanteuse américaine.

Autre 
 , une chanson du groupe Rilo Kiley.